Weinkultur bezeichnet:

 den methodischen Anbau von Weinreben, siehe Weinbau
 das Kulturgut Wein, siehe Wein#Weinkultur